67P kan syfta på:

 67P/Churyumov-Gerasimenko - en periodiskt återkommande komet.
 Progress MS-6 - en rysk Progress farkost.